Остано́вка:
 Остановка общественного транспорта — место для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта.
 Остановка, ранее стан, — специально отведённое место на тракте, предназначенное для отдыха транспорта и его пассажиров.
 Остановка в дорожном движении — краткосрочное прекращение движения транспортного средства.
 Фиктивная остановка — устанавливается на территории или рядом с домами престарелых или другими клиниками, где содержатся люди, страдающие деменцией (например, вызванной болезнью Альцгеймера). У таких больных бывают нарушения памяти, при этом они могут испытывать стремление к перемене мест, беспокойное желание куда-либо возвратиться.

Фильм 
 «Остановка» — американский фильм ужасов/триллер 2006 года режиссёра Джона Шибана.
 «Остановка» — американский короткометражный фильм 2007 года режиссёра Мелани МакГро.
 «Остановка 2: Не оглядывайся назад» — американский фильм ужасов 2008 года режиссёра Шона Папазяна (), сиквел фильма «Остановка» 2006 года.

См. также